Leptomyrmecini — триба мурах підродини Dolichoderinae.

Класифікація 
 Триба Leptomyrmecini Emery, 1913 (=Iridomyrmecini Dubovikov, 2005)
Anillidris Santschi, 1936
Anonychomyrma Donisthorpe, 1947
Azteca Forel, 1878
†Chronomyrmex McKellar, Glasier & Engel, 2013
Doleromyrma Forel, 1907
Dorymyrmex Mayr, 1866
Forelius Emery, 1888
Froggattella Forel, 1902
Gracilidris Wild & Cuezzo, 2006
Iridomyrmex Mayr, 1862
Leptomyrmex Mayr, 1862
Linepithema Mayr, 1866
Nebothriomyrmex Dubovikov, 2004
Ochetellus Shattuck, 1992
Papyrius Shattuck, 1992
Philidris Shattuck, 1992
Turneria Forel, 1895
†Usomyrma Dlussky, Radchenko & Dubovikoff, 2014

Примітки

Посилання 
 Ward, P.S.; Brady, S.G.; Fisher, B.L.; Schultz, T.R. 2010: Phylogeny and biogeography of dolichoderine ants: effects of data partitioning and relict taxa on historical inference. Systematic biology, 59: 342–362. 
 Baroni Urbani, C.; Wilson, E.O. 1987: The fossil members of the ant tribe Leptomyrmecini (Hymenoptera: Formicidae). Psyche, 94: 1-8. 
 Shattuck, S.O. 1992: Review of the dolichoderine ant genus Iridomyrmex Mayr with descriptions of three new genera (Hymenoptera: Formicidae). Journal of the Australian Entomological Society, 31: 13-18.  PDF 

Мурашки
Триби комах